Hitliste (von englisch: Hit, eigentlich ‚Schlag, Treffer, Stoß‘) steht für:

ein Verzeichnis der innerhalb eines bestimmten Zeitraums beliebtesten oder am bestverkauften Musikstücke, siehe Musikcharts
nach dem Grad der Beliebtheit, oder des wirtschaftlichen, sportlichen oder anderen Erfolgs erstellte Liste, Reihenfolge; siehe Rangordnung

Siehe auch:

 Hitlisten
 Rangliste